Beekman ist der Familienname folgender Personen:
 Aimée Beekman (* 1933), estnische Schriftstellerin
 Bram Beekman (1949–2016), niederländischer Organist
 Gerardus Beekman, (~1653; † 1723), englischer Gouverneur 
 Marcel Beekman (* 1969), niederländischer Tenor
 Thomas Beekman (1790–1870), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Vladimir Beekman (1929–2009), estnischer Schriftsteller und Übersetzer
 Yolande Beekman (1911–1944), britische Agentin

Beekman ist der Name folgender Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Beekman (Louisiana), im Morehouse Parish
 Beekman (New York), im Dutchess County
 Beekmantown, im Clinton County, New York

Sonstiges:
 Beekman Creek, Fließgewässer im Bandera County, Texas
 Beekman Gas and Oil Field, Ölfeld im Morehouse Parish, Louisiana
 Beekman Tower, Wolkenkratzer in New York

Siehe auch:
 Beeckman
 Beckmann
 Bekman